Příjmení Demel nosí tyto osobnosti:

 Benjamin Demel (1818–1867) – advokát a politik, starosta Kroměříže a zemský poslanec, bratr Johanna
 František Demel (1823–1900) – český římskokatolický kněz, generální vikář litoměřické diecéze
 Jan Rudolf Demel (1833–1905) – pedagog, organizátor rolnictva a politik z Olomoucka, zemský poslanec
 Jiří Demel (1923–2006) – český vlastivědný pracovník a publicista z Valašska
 Johann Demel von Elswehr (1825–1892) – sudetoněmecký advokát a politik, poslanec Říšské rady, starosta Těšína, otec Leonharda, bratr Benjamina
 Josef Demel (???–1908) – český právník a politik z Moravy, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Karl Demel (1858–1915) – rakouský pedagog a architekt, bratr Wladimira
 Leonhard Demel von Elswehr (1856–1915) – sudetoněmecký advokát a politik, poslanec Říšské rady, starosta Těšína, syn Johanna
 Wladimir Demel (1852–???) – sudetoněmecký pedagog a politik z Opavy, poslanec Říšské rady, bratr Karla
 Zdeněk Demel (*1949) – český římskokatolický kněz, salesián, liturgik

Podobné příjmení 
 Deml